Maxime Lestienne (Mouscron, 17 de junho de 1992), é um futebolista Belga que atua como meia. Atualmente, joga pelo .

Ligações externas 
 Perfil de Lestienne em transfermarkt.co.uk 

Naturais de Mouscron
Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging
Futebolistas do Al-Arabi Sports Club
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Málaga Club de Fútbol